Клапан Presta (также известный как французский клапан) — пневматический клапан для камер велосипедов. В основном используется на шоссейных, гибридных и других велосипедах, имеющих тонкий обод колеса. Имеет винтовую запорную гайку, которая закрепляет клапан в закрытом состоянии. Возможно использование завинчивающийся грязезащитной крышки (совместимы с крышками на клапаны Dunlop).

Так как обычно самое слабое место обода — это отверстие для клапана, то меньший диаметр (6 мм) по сравнению с другими клапанами позволяет уменьшить ширину обода колеса без значительного его ослабления.
Сам клапан имеет свободный ход около 2 мм, но при накачивании запирается изнутри нарастающим давлением.

Ободья, предназначенные для этого клапана, возможно адаптировать для других клапанов путём расширения отверстия до 8 мм, однако это в известной степени ослабит его. Вместе с тем возможно адаптировать и ободья, предназначенные для других клапанов, поместив специальный адаптер или самодельную подкладку в отверстие для клапана.

Используемые переходники для автомобильных насосов (клапан Шрадера) должны иметь резиновый уплотнитель, так как их короткое резьбовое соединение с клапаном не позволяет эффективно сдерживать давление при накачивании.

Преимущества относительно других клапанов:
 Меньший диаметр (6 мм) что увеличивает конструкционную жесткость на тонких ободьях велосипедов (гибридных, шоссейных).
 Меньший вес колеса (незначительно).
Недостатки:
 Меньшая распространённость насосов — для всех автомобильных насосов (клапан Шрадера) необходим качественный переходник. Не у всех компактных ручных велосипедных насосов присутствует в виде опции возможность накачивания через этот клапан.
 При неаккуратном воздействии при накачивании возможно поломать шток клапана с невозможностью дальнейшей эксплуатации камеры целиком. В дорогих камерах возможна замена механизма клапана.

См. также 
 Клапан Шрадера
 Клапан Dunlop, также называемый клапаном Вудса или английским клапаном

Примечания 

Части велосипеда